Filme slasher, subgênero de filmes de horror
 Slasher (série de televisão), estreou no Super Channel em 2016
 Slasher (filme de 2004), documentário
 Slasher (filme de 2007), produção alemã de horror